Hrastovi je lahko:
 Hrastovi 1 (Bosna in Hercegovina)
 Hrastovi 2 (Bosna in Hercegovina)